Office of Innovation and Improvement – ramo del Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti
 Oxford Internet Institute – dipartimento dell'Università di Oxford
 Olimpiadi Italiane di Informatica, selezione italiana per le Olimpiadi internazionali dell'informatica